Горба́товка — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Горбатовка — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Горбатовка — посёлок в Зеленоградском городском округе Калининградской области.
 Горбатовка — посёлок городского типа в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.
 Горбатовка — деревня в Красночетайском районе Чувашии.

Украина 
 Горбатовка — село в Диканьском районе Полтавской области.

Реки 
 Горбатовка — река на острове Сахалин, приток Сергеевки (в бассейне реки Поронай).